Jinniushan ist mehrdeutig. Es steht für:

 die Fundstätte eines altpaläolithischen Fossils der Gattung Homo, siehe Jinniushan-Mensch;
 Jinniushan (Shihe) (金牛山街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Shihe der Stadt Xinyang in der chinesischen Provinz Henan.